SETC peut désigner :

 Strong Europe Tank Challenge, une compétition amicale d'exercice militaire.
 la société SETC, société éditrice de Télécâble Sat Hebdo (un hebdomadaire de presse de télévision français, devenu en 2019 propriété du groupe de média Bauer).
 , compagnie publique de transport par autocar de l'État du Tamil Nadu, en Inde.
 SETC, une instruction du processeur 80386.

Sigle de 4 caractères